Орте́з () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6429. Всего в кантон Ортез входили 13 коммун, из них главной коммуной являлась Ортез.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 17 545 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Ортез на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи